W Polsce 
 Lipiany – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec 
 Lipiany – miasto w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany
 gminie Lipiany – gmina miejsko-wiejska w powiecie pyrzyckim, z siedzibą w Lipianach
 Lipiany – dawna gromada

Linki zewnętrzne